

Geografia 
 Spagna
 Malpica de Bergantiños – comune nella comunità autonoma della Galizia
 Malpica de Tajo – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia che fu titolo di marchesato

Persone 
 Cesare Malpica – giornalista, viaggiatore e poeta italiano
 Karim Malpica – ex cestista messicano
 Riccardo Malpica – prefetto e poliziotto italiano

Altro 
 Marchesato di Malpica – titolo nobiliare istituito dal re di Spagna Filippo III nel 1599